Владимир Кудрин:
 Кудрин, Владимир Сергеевич (1834—1908) — русский врач, действительный тайный советник, лейб-хирург.
 Кудрин, Владимир Трофимович (1924—1995) — Герой Советского Союза.